Per Freedom of Information Act (FOIA) si intende una legge che tutela la libertà d'informazione e il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Una legge FOIA è stata introdotta in questi paesi:
1966  Freedom of Information Act (Stati Uniti)
1982  Freedom of Information Act (Australia)
2000  Freedom of Information Act 2000
2002  Freedom of Information Act 2002
2004  Freedom of Information Act (Pakistan)
2014  Legge sul Diritto dell'Informazione (Albania)
2016  Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (detto anche il Freedom of Information Act italiano)